Benín puede referirse a:

 Benín, país actual de África existente desde 1990.
 Reino de Benín, un antiguo reino africano.
 República Popular de Benín, un estado socialista que existió entre 1972 y 1990.
 República de Benín (1967), un estado sececionista ubicado al sur de Nigeria.
 Benin City, ciudad del sur de Nigeria.
 Benín Marina, hotel de la ciudad de Cotonú, Benín.
 Golfo de Benín, cuerpo de agua ubicado en el África ecuatorial.